Мала Моштаница је насеље у градској општини Обреновац у граду Београду. Према попису из 2011. било је 1805 становника. До центра града, насеље је повезано градским аутобуским линијама 860Б, 860А, 860Ј и 861А.

Демографија 
У насељу Мала Моштаница живи 1375 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 41,9 година (41,2 код мушкараца и 42,7 код жена). У насељу има 562 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 2,96.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пораст у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Обреновачка насеља
Београдска насеља
Википројект географија/Насеља у Србији